Суор-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Суор-Кюель — озеро, между р. Кюсентей и р. Спирка, Республика Саха (Якутия), координаты 70°48’с. ш. 135°10’в. д..
 Суор-Кюель — озеро, между р. Тинкичче и р. Дяран, Республика Саха (Якутия), координаты 63°53’с. ш. 131°21’в. д..
 Суор-Кюель — озеро, на левом берегу р. Тюгюэне, Республика Саха (Якутия), координаты 62°56’с. ш. 125°59’в. д..

Примечания

См. также 
Суор-Уялах